Notoplax rubromaculata är en blötdjursart som först beskrevs av Hugo Frederik Nierstrasz 1905.  Notoplax rubromaculata ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
rubromaculata